Le terme ladino désigne l'ensemble de la langue judéo-espagnole. (code ISO 639–3: lad)
 Le ladino peut aussi désigner le judéo-espagnol calque, la variété stylistique écrite de la langue judéo-espagnole créée par les rabbins de la péninsule Ibérique pour traduire et enseigner les textes sacrés hébreux.

 Le ladin (ladino en italien) est une langue romane du groupe rhéto-roman parlée dans le Nord de l'Italie. (code ISO 639–3:lld)
 Le  est un groupe dialectal du romanche, qui est une langue romane du groupe rhéto-roman parlée en Suisse.
 Un Ladino représente,  en Amérique centrale et tout particulièrement au Guatemala, une personne dont la langue maternelle est l'espagnol et qui pratique la culture hispanique.  Ce groupe peut également inclure les métis ainsi que les amérindiens assimilés.
 Les  étaient des esclaves africains parlant espagnol nés en Amérique latine ou envoyés en Amérique après avoir vécu en Castille ou au Portugal.
 Le terme ladino désigne également les musiques séfarades chantées en langue judéo-espagnole, style dans lequel s'est illustrée la chanteuse française Françoise Atlan.
 En espagnol, ladino peut signifier une personne parlant deux langues ou plus.
En espagnol, ladino a pris le sens de « rusé » ou « astucieux ».
 Un ladino, une espèce de trèfle blanc.

Notes et références